Chalán puede designar:

 a un mercader de caballos;

 a un domador de caballos;
 a un jinete experto; y en especial,
 al chalán peruano, el jinete típico de las zonas rurales del norte de este país;
 al municipio colombiano de Chalán.
 a la localidad peruana de  Chalán, capital del distrito de Miguel Iglesias.
 una película independiente mexicana, Chalán.